Берегели — название населённых пунктов:

Украина 
 Берегели — село в Красиловском районе Хмельницкой области.
 Берегели — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.